Jméno a příjmení Jan Kasal má více nositelů:

 Jan Kasal (* 1951) – český politik
 Jan Kasal (atlet) (* 1938) – československý atlet, běžec
 Jan Kasal (sbormistr) (1923–1921) – český sbormistr a hudební skladatel